Клеве:
 Клеве — город в Германии;
 Клеве (район) — район в Германии с центром в вышеупомянутом городе;
 Герцогство Клевское — герцогство в составе Священной Римской империи;
 Дом Клеве — герцоги этого герцогства;
 Клеве (Дитмаршен) — коммуна в Германии
 Клеве (Штайнбург) — коммуна в Германии
 Агнес Клеве - шведская художница

 Йос ван Клеве — голландский художник;
 Пер Теодор Клеве — шведский химик;
 Соль Клеве — комплексное соединение платины.

См. также 
 Клевеит